Бехор Шор ( Bekhor Shor; , от библейского выражения, применённого к Иосифу; ) — фамильное имя.

 Бехор Шор, Иосиф бен-Исаак (2-я пол. XII века) — орлеанский библейский комментатор.
  — предполагаемый сын Иосифа Бехор-Шора и автор популярных стихов ο количестве букв в Библии.

См. также 
 Шор

Примечания